Republica — английская альтернативная группа, образованная в Виндзоре (, Беркшир, Англия) в 1994 году.

История 

Группа была основана в 1994 году Тимом Дорни и Энди Тоддом. Вокалистка Сэффрон (Саманта Мэри Спрэклинг), уроженка Лагоса в Нигерии с китайскими и португальскими корнями, ранее работала на подтанцовке у «N-joi», выступала в мюзикле «Starlight Express» и к моменту создания группы уже выпустила два сингла: «One Love» в 1992 году и «Circles» в 1993-м. Гитарист Джонни Мейл и ударник Дейв Барбаросса (в прошлом — ударник «Adam and the Ants» и «Bow Wow Wow») присоединились к «Republica» сразу после выхода успешного сингла «Ready To Go». В таком составе команда выпустила два альбома: «Republica» (достиг 4-й позиции в «UK Albums Chart») и «Speed Ballads».

Группа несколько раз прекращала существование. Сэффрон в эти периоды сотрудничала, уже в качестве вокалистки, с «The Cure», «The Prodigy», Junkie XL и Джеффом Беком. «Republica» собралась вновь в 2010 году, переиздав в новой версии свой самый успешный сингл, «Ready To Go».

Состав

Текущий состав 
 Сэффрон (, «Шафран»; наст.имя — Саманта Мэри Спрэклинг, ; род.3 июня 1968 года в Ибадане, Нигерия) — вокал
 Тим Дорни (; род.30 марта 1965 года в Аскоте, Беркшир) — клавишные
 Джонни Глу (, наст.имя — Джонатан Эдвард Мейл, ; род.10 октября 1963 года в Виндзоре) — гитара
 Пит Райли () — ударные

Бывшие участники 
 Энди Тодд () — клавишные (1994—1997)
 Дейв Барбаросса () — ударные (1994—1997)
 Эликс Тирнан () — перкуссия

Дискография

Альбомы 
 Republica (Deconstruction — 5 October 1996)
 Republica — Limited Edition 2 Disk Set (Live Versions) (Deconstruction — 1998)
 Speed Ballads (Deconstruction — 30 July 1998)
 Christiana Obey EP (2013)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальная страница в Facebook
 
 Неофициальный фан-сайт

Инди-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании
Рок-группы Великобритании